Bobadela ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Bobadela (Boticas), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Boticas
 Bobadela (Chaves), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Chaves
 Bobadela (Loures), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Loures
 Bobadela (Oliveira do Hospital)